Zygmunt Zabierzowski (1891–1937) – polski wojskowy i polityk
 Zygmunt Zabierzowski (1916–1978) – polski lekkoatleta, sprinter